Кратово може бити: 

 Општина Кратово, општина у Североисточном регину, Северна Македонија
 Кратово, град и седиште истоимене општине у Североисточном регину, Северна Македонија
 Кратово (Прибој), насеље у општини Прибој, Златиборски округ, Србија